Ignition (EP) - álbum compacto da banda alemã Unisonic
Ignition (álbum), álbum de estúdio da banda estadunidense The Offspring
Hot Wheels AcceleRacers: Ignition, primeiro filme da série Hot Wheels AcceleRacers
Ignition Entertainment, publicadora de videogames britânica
IPW Ignition, programa de televisão neozelandês de wrestling profissional 
Homogeneous Charge Compression Ignition, forma de motor à combustão interna

Ver também

Desambiguações de música